Linkse Socialistische Partij
 Liberale Staatspartij, een vooroorlogse Nederlandse partij, opgegaan in de VVD
 Liberale Staatspartij (1963), een heroprichting van de Liberale Staatspartij in de jaren 60
 Leading Success People, een betwiste Vlaamse organisatie rond persoonlijkheidsvorming
 Landelijk Schakelpunt, onderdeel van de Nederlandse AORTA infrastructuur voor de elektronische uitwisseling van patiëntinformatie (Elektronisch patiëntendossier)
 Link State Packet: zie: Intermediate System-to-Intermediate System
 Lightest Supersymmetric Partner: zie: Supersymmetrie
 Substitutieprincipe van Liskov (Liskov subsistution principle) voor object-georiënteerde programmeertalen